Ping Pong (Armin van Buuren), een muzieknummer uit 2014
 Ping Pong (band), een Israëlische band
 Ping Pong (manga), een manga-serie
 Ping Pong (computerspel), een computerspel uit 1985
 Do You Know? (The Ping Pong Song), een nummer van zanger Enrique Iglesias uit 2007
 Ping Pong, ook wel Ping Ping (zanger), artiestennaam van Eddy Helder, een Surinaams zanger in de jaren 1950 en 1960

Films 
 Ping Pong (1987) van Po-Chih Leong met Lucy Sheen
 Pinpon (2002, internationale titel Ping Pong) van Fumihiko Sori met Yôsuke Kubozuka en Arata Iura
 Ping Pong (2012), een sportdocumentaire van Anson Hartford en Hugh Hartford

Zie ook
 Tafeltennis oftewel pingpong